Карповичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карповичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Карповичи — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Карповичи — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Карповичи — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Карповичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Карповичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Карповичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Карповичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Украина 
 Карповичи — село в Семёновском районе Черниговской области.